Тишковичи — топоним на Украине:

 Тишковичи — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Тишковичи — село в Мостисском районе Львовской области.

См. также 
 Тышковичи — агрогородок в Ивановском районе Брестской области Белоруссии.